Korthals ist der Familienname folgender Personen:

 Benk Korthals (* 1944), niederländischer Politiker
 Christian Korthals (* 1978), deutscher Musiker
 Dirk Korthals (* 1962), deutscher Schwimmer
 Eduard Korthals, Züchter der Hunderasse Griffon d’arrêt à poil dur – Korthals
 Edy Korthals Altes (1924–2021), niederländischer Diplomat und Friedensaktivist
 Frits Korthals Altes (* 1931), niederländischer Politiker
Gernot Korthals (* 1940), deutscher Landrat
 Henk Korthals (1911–1976), niederländischer Politiker und Journalist
 Pieter Willem Korthals (1807–1892), niederländischer Botaniker

Korthals bezeichnet außerdem:

 die Hunderasse Griffon d’arrêt à poil dur – Korthals